Chiche kan syfta på:

Frankrike 

 Chiché, Deux-Sèvres, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Guatemala 

 Municipio de Chiché – kommun i Departamento del Quiché, 
 Chiché (kommunhuvudort), Departamento del Quiché,